Ту́зла — многозначный топоним:

Населённые пункты:
 Тузла — город и община в Боснии и Герцеговине, центр Тузланского кантона.
 Тузла — название села Михайловка в Сакском районе Крыма до 1864 года.
 Тузла — название села Почётное в Красноперекопском районе Крыма до 1915 года.
 Тузла — турецкое название селения Энгоми (Северный Кипр).

Другие объекты :
 Тузла — район в турецком иле (провинции) Стамбул.

Прочее:
 Тузла — мыс в Краснодарском крае России.
 Тузла — солёное озеро на Таманском полуострове, близ мыса Тузла.
 Тузла — солёное озеро близ Одессы.
 Тузла — остров в Керченском проливе.

См. также 
 Тузла Сити
 Тузлинская коса
 Тузлук
 
 Тузлы
 Балчишка-Тузла
 Солонец-Тузлы
 Тузлов
 Левый Тузлов
 Средний Тузлов
 Правый Тузлов
 Конфликт вокруг Тузлы
 Расстрел югославской колонны в Тузле
 Тузды (значения)